Алојз II од Лихтенштајна (26. мај 1796 — 12. новембар 1858) био је кнез Лихтенштајна између 1836. и 1858. године. Био је син Јохана I и његове жене Јосифе Софије фон Фурстенберг-Веитра. Активно је учествовао у економском и политичком развоју своје земље.

Алојз се оженио грофицом Франциском Кински 1831. године. Имао је девет кћери и два сина, кнежеве Јохана II и Франца I.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1796.
Умрли 1858.
Кнежеви Лихтенштајна